Esingen bezeichnet
 Esingen (Palzem), einen Ortsteil der Ortsgemeinde Palzem im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Esingen (Tornesch), einen Stadtteil der Stadt Tornesch im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Essingen